P223 peut faire référence à plusieurs navires :
 HMS Medway (P223), un patrouilleur hauturier de la Royal Navy ; 
 HMS Sea Nymph (P223), un sous-marin de la Royal Navy.